Blater kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Blater, Kebumen, by, Jawa Tengah, 
 Blater, Purbalingga, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar